Zawór (instalacje budowlane) jako element instalacji budowlanych
 Zawór (część silnika spalinowego) jako część silnika spalinowego
 Zawór regulacyjny
 Zawór zamykający
 Zawór rozdzielczy
 Zawór bezpieczeństwa
 Zawór zwrotny
 Zawór motylkowy
 Zawór przykrywający
 Zawór zasłaniający
 Zawór iglicowy
 Zawór zasuwowy
 Zawór sterujący ciśnieniem
 Zawór przelewowy
 Zawór ciśnieniowy
 Zawór elektromagnetyczny
 Zawór jednokierunkowy
 Zawór odciążony
 Zawór kurkowy
 Zawór membranowy
 Zawór opróżniający (podciśnieniowy)
 Zawór antyskażeniowy

Zobacz też